Lakland Guitars — американская компания занимающаяся производством бас-гитар, находится в Чикаго, штат Иллинойс. 
Первая бас-гитара компании объединила элементы Fender Jazz Bass и . Текущая линейка компании включает бас-гитары, как вдохновлённые гитарами Лео Фендера, так и собственные оригинальные проекты. Также существует линейка подписных моделей, разработанных в сотрудничестве с басистами: Joe Osborn, Donald «Duck» Dunn, Darryl Jones и Bob Glaub. 

В настоящее время гитары Lakland производятся в Соединённых Штатах и Индонезии.

История 
Компания основана Дэном Лэкином и гитарным мастером Хью Макфарлэндом в 1994 г. Название компании — портманто от фамилий её основателей.

Лэкин и Макфарлэнд начали разрабатывать первый опытный образец Lakland в январе 1994 и представили его в июле 1994 на шоу NAMM.

Компания Lakland была основана в 1994 с кредитом под залог имущества в размере 20 000$. Производство бас-гитар Lakland началось в 1995 году в США. В 1996 компания стала единицей A. Lakin & Sons, основанная Лэкином Абрахамом — дедушкой Лэкина. В 1997 Макфарлэнд покинул Lakland. В 2001, Lakland вводит серию бас-гитар Skyline Series, альтернативу гитарам изготовленных в США, с более низкой стоимостью. Произведённые в Южной Корее, Skyline Series помогли компании удержаться на плаву в начале 2003 года. В 2008 году производство гитар Skyline Series было перемещено в Индонезию.

В апреле 2010 компания была приобретена Hanson Musical Instruments. Hanson, производитель электрогитар, звукоснимателей и прочей электроники, был основным поставщиком для Lakland с 2005 года. Lakland был переименован в Lakland Guitars, LLC и в то время как фирменный знак Lakland остался неизменным, а названиям подписных моделей — такие как Bob Glaub, «Duck» Dunn и бас-гитарам Joe Osborn — дали числовые обозначения. Руководителя Lakland, Джона Пирручелло назначили президентом компании.

Владельцы бас-гитар Lakland и другие лица, заинтересованные компанией Lakland и её продуктами, сформировали Lakland Owners Group. Это никак не связано с Lakland Guitars, LLC.

Опытный образец 
Лэкин и Макфарлэнд начали проектировать первый опытный образец в 1994. Дека сделанная из ясеня с топом из фигурного клёна и кленовый гриф был смесью элементов от Fender Jazz Bass и раннего MusicMan Stingray.

Электроника прототипа была подсмотрена в журнале Bass Player при просмотре обзора Warwick Dolphin Bass. Звукосниматели устанавливались американской фирмы Bartolini, а бридж имел характерный овальный вид с логотипом Lakland и внушительными размерами. Первоначально бридж предполагалось изготавливать из алюминия, но позже Макфарлэнд заменил материал на хромированную сталь, поскольку хромирование алюминия оказалось слишком сложной задачей в техническом плане. Есть мнение, что это позволило увеличить прочность и массу бриджа, вследствие чего увеличилась глубина звучания.

Инструменты 
Lakland в настоящее время производит серию инструментов: «U.S. Series» — изготовленных в США и «Skyline Series» — ранее в Южной Корее, с 2008 г. в Индонезии.
Кроме того, ESP осуществляет выпуск двух серий для внутреннего рынка Японии: «Shoreline Series» и «Skyline Japan».

Подписные модели 
В 1997 Лэкин задумал запустить в производство линейку подписных бас-гитар. Лэкин связался с Джо Осборном после прочтения статьи о нём в журнале Bass Player. Осборн, известный своим Fender Jazz Bass 1960 года выпуска, сотрудничал с Лэкином и командой, которая включала гитарного мастера Михаэля Тобиаса, чтобы создать Vintage Jazz Bass-style 4 струнную бас-гитару, известную ныне как модель Joe Osborn Signature, оборудованную звукоснимателями фирмы Lindy Fralin.

Другие подписные модели были созданы в сотрудничестве с басистами Jerry Scheff, Donald «Duck» Dunn, Darryl Jones and Bob Glaub.

Подписные модели Joe Osborn, Donald «Duck» Dunn, и Bob Glaub остаются в производстве под именами 44-60/55-60, 44-64 Custom и 44-64/55-64, соответственно.

Hollowbody 
Lakland Hollowbody — полуакустическая бас-гитара, разработанная при сотрудничестве с гитарным мастером Майклом Тобиасом. Дека изготовлена из красного дерева, топ — из клёна, гриф — клён, накладка — экзотические породы красного дерева. В настоящее время на данные модели устанавливаются два Chi-звукоснимателя Lakland. Дека абсолютно полая без поддержки блока центра.

Decade 
Decade цельнокорпусная электрическая бас-гитара, выпущенная в 2004 г. и названная так в ознаменование десятилетия компании . U.S. Decade Series доступна во множестве конфигураций. Decade Skyline состоит из: дека — красное дерево, гриф — клён, накладка из дерева красных тропических пород гриф и оборудован звукоснимателями Lakland Hanson ChiSonic.

U.S. Series 
Lakland «U.S. Series» производятся в Соединённых Штатах.

В данное время американские серийные модели включают в себя:

 44-94: первая бас-гитара Lakland;
 55-94: первая 5-струнная бас-гитара Lakland, с 35" мензурой грифа;
 Decade: модель, названная так в ознаменование десятилетия компании. Корпус из махагона особой формы позволил максимально разнести звукосниматели друг от друга;
 44-60/55-60: ранее известная как первая подписная модель Lakland — Joe Osborn Signature, существуют 4- и 5-струнные варианты, комплектуются звукоснимателями JJ-style;
 44-64/55-64: ранее известная как подписная модель Bob Glaub Signature, доступна в 4- и 5-струнном варианте, комплектуются звукоснимателями P-style (американская серия — опционно сингл в бриджевой позиции);
 44-64 Custom: 4-струнная бас-гитара, с декой от Precision Bass и грифом Jazz Bass, прежде известная как «Duck» Dunn Signature с P-style звукоснимателем;
 4451/4451m: 4-струнные бас-гитары, вдохновлённых первым Precision Bass образца 1951 г.;
 44-AJ/55-AJ: модерновый вариант Fender Jazz Bass с техническими разработками от Lakland, линейными хамбакерами и активным темброблоком — доступны в 4- и 5-струнных вариациях;
 Hollowbody: полуакустическая бас-гитара, разработанная в сотрудничестве с Михаэлем Тобиасом;
 55-69 Tetsuya: 5-струнная бас-гитара, разработанная в сотрудничестве с басистом Tetsuya. Первоначально изготавливалась в Японии на фабрике ESP под брендом Edwards Как видоизменённый вариант Lakland 55-94. Известны образцы, изготовленные в США.

Skyline Series 
Skyline Series — бас-гитары с более низкой ценой.

Первоначально производились в Южной Корее. В настоящее время производятся в Индонезии. Первые две цифры серийного номера указывают на год изготовления, две следующие — месяц, остальные цифры — порядковый номер инструмента. Skyline Series после изготовления, покраски и сборки отправляются в США на фабрику Lakland для установки электроники и окончательной проверки.

Skyline Series в первые появились в 2001 году. Развитие данной серии произошло с помощью импортёра-экспортёра Westheimer Corp. — данная компания производит доставку дерева из США на фабрики в азиатские страны, а затем «полуфабрикаты» с этих фабрик доставляют обратно в США. Skyline Series изготовлены из североамериканского леса и очень похожи на U.S. Series (исключая укрепление графитом на грифах с 4 струнами; дерево для грифов распиливается пополам, вместо радиального распила; пластиковый порожек вместо костяного; отсутствие леворуких моделей; ольха для изготовления деки не используется, допуски выполнены в метрической системе мер, а не в дюймах; фурнитура Hipshot Licensed, а не Original; а также предлагается гораздо меньшее количество цветов, вариантов накладки грифа). Как только инструмент прибывает в Чикаго, работники компании устанавливают электронику и проверяют, что лады выровнены в пределах спецификаций американских моделей. На модели Skyline 44-02 и 55-02 первоначально устанавливались звукосниматели Bartolini MM(Е)\J и предусилитель NTMB американского производства, те же самые система, что и на американских моделях 4-94 и 55-94. В настоящее время на все модели (4-94, 55-94, 44-02, 55-02) по умолчанию устанавливают систему Lakland-Hanson LH-3. Skyline 44-01 и 55-01 модели имеет звукосниматели и предусилитель Bartolini MK1 корейского производства. Подписные модели Осборна, Шеффа и Джонса (ныне снята с производства) комплектуются звукоснимателями Hanson (ранее Lakland использовал звукосниматели фирм Aero Instrument, Lindy Fralin, Bartolini).

Shoreline Series 
Shoreline Series производятся японской компанией ESP и доступны для продажи исключительно в Японии.

Музыканты, играющие на бас-гитарах Lakland 

 Boz Burrell (Bad Company)
 «Evil» J. McGuire (Otep)
 Nate Mendel (Foo Fighters)
 Darryl Jenifer (Bad Brains)
 Geezer Butler (Black Sabbath)
 Juan Alderete (The Mars Volta)
 Ben Kenney (Incubus)
 Charlotte Cooper (The Subways)
 Adam Clayton (U2)
 Johnny Drugan (Beneathme)
 Duck Dunn
 Tobin Esperance (Papa Roach)
 Lex Feltham
 Tim Foreman (Switchfoot)
 Bob Glaub
 Darryl Jones (The Rolling Stones)
 Rick Johnson (Mustard Plug, The Stitch Up, Bomb the Music Industry!)
 Joe Osborn
 Tris "Duke" Carpenter
 Prince
 Shadi Frick
 Zac Zidron (Gidgets Ga Ga)
 Aongus Ralston (Picturehouse)
 Jason Scheff (Chicago)
 Jerry Scheff
 Scott G. Shriner (Weezer)
 Chris Squire (Yes)
 John Stirratt (Wilco)
 Mark Abraham (Enter the Haggis)
 Paul Thomas (Good Charlotte)
 Skylark (The Doobie Brothers)
 Tetsuya (L'Arc~en~Ciel)
 Toshiya (Dir en grey)
 Robert DiBlanco
 Eddie Chapa
 Ryan Stasik
 Tim Commerford (Rage Against the Machine/Audioslave)
 Гарри Ширер (as «Derek Smalls») (Spinal Tap)
 Miiko Watanabe (Gwen Stefani)
 Paul Wilson
 Nick Harmer (Death Cab for Cutie)
 Matt Rubano (Taking Back Sunday/Patrick Stump)
 John McVie (Fleetwood Mac)
 Eric Halborg (The Swayback)
 Steve Dude Barr (The Dude Pit)
 Stevie Benton (Drowning Pool)
 Андрей Оплетаев (Психея)

Ссылки 
 Официальный сайт Lakland

Примечания 

Производители гитар США